LC-46 (, Launch Complex 46 — буквально Стартовый комплекс-46) — стартовый комплекс, входивший с 1987 по 1997 год в состав базы ВВС США на мысе Канаверал. С 1997 по 2010 назывался Spaceport Launch Complex 46 (SLC-46). В настоящий момент (с 1997) находится под управлением Space Florida.

История космодрома 

Стартовая площадка LC-46 была спроектирована в 1984 году для проведения лётных испытаний баллистических ракет подводного базирования UGM-133A Трайдент II (D5) по заказу ВМС США. В 1986 году строительство стартового комплекса было завершено. Первый пуск с площадки проведён 15 января 1987 года.

В 1996 году компания «Florida Spaceport Authority» получила грант от ВВС США на проведения работ по реконструкции стартового комплекса для реализации возможности запуска коммерческих ракет-носителей лёгкого класса. Строительство началось в марте 1996 года. 7 января 1998 года со стартового комплекса LC-46 был совершен успешный пуск четырёхступенчатой ракеты-носителя «Афина-2».

История запусков 
Первый пуск был совершен 15 января 1987 года. Была запущена трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-133A Трайдент II (D5) в рамках лётно-конструкторских испытаний. Всего с данной стартовой площадки было запущено 19 ракет данной модификации в период с 15 января 1987 года по 26 января 1989 года.

После реконструкции стартовая площадка LC-46 использовалась компанией «Space Florida» для запуска ракет-носителей «Афина-1» и «Афина-2».

Текущее состояние космодрома 
По состоянию на 2013 год стартовый комплекс используется для запуска ракет-носителя семейства «Афина», разработки компании «Lockheed Martin» и ракет-носителей семейства «Минотавр», разработки компании «Orbital Sciences Corporation».

На 2013 год общая сумма инвестиций компании «Space Florida» в развитие комплекса составила около 5,8 млн долларов. Общая стоимость стартового комплекса оценивается в 7,5 млн долларов.

См. также 
 Космопорт Флорида
 База ВВС США на мысе Канаверал
 Список космических запусков
 LC-36

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

База ВВС США на мысе Канаверал
Стартовые комплексы